Das Wort Stabilitätspakt bezeichnet

 Stabilitäts- und Wachstumspakt, eine wirtschaftspolitische Restriktion in der Europäischen Union
 Stabilitätspakt für Südosteuropa, ein Pakt zur Friedenssicherung in Südosteuropa
 Stabilitätspakt Afghanistan, eine Reihe von 2006 getroffenen Beschlüssen zur Stabilisierung der Lage in Afghanistan, siehe Afghanistan Compact